Зігфрід фон Вальденбург (1898—1973) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Луї Вальденбург (1837—1880) — німецький медик, редактор, видавець і педагог.

Вальденбург — місто, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Штутгарт.
 Вальденбург — місто, розташоване в землі Саксонія. Входить до складу району Цвікау.
 Вальденбург — об'єднання громад в землі Саксонія. Входить до складу району Цвікау.

Вальденбург — округ в кантоні Базель-Ланд.
 Вальденбург — місто, окружний центр в кантоні Базель-Ланд

Див. також 
 Волденбург
німецькі прізвища